Sotan Tanabe (Suginami, 6 de abril de 1990) é um futebolista profissional japonês que atua como ponta-direito. Atualmente joga pelo CE Sabadell.

Ligações externas 
Perfil em Soccerway
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Football Club Tokyo
Futebolistas do Centre d'Esports Sabadell Futbol Club
Naturais de Tóquio